Махарадж-джи:
 Баба Джаймал Сингх (1838—1903)
 Баба Саван Сингх (1858—1948)
 Ним Кароли Баба (ум. 1973)
 Прем Рават (род. 1957)
 Свами Джи Махараджи (1818—1878)
 Сант Кирпал Сингх (1894—1974)
 Сант Тхакар Сингх (1929—2005)

См. также 
 Махараджа